Кизил-Даг — Сільське поселення (сумон) Кизил-Даг входить до складу Бай-Тайгинського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.
 Кизил-Даг (Чаа-Хольський кожуун) — Сільське поселення (сумон) Кизил-Даг () входить до складу Чаа-Хольського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.